Тачка гледишта (филозофија)
 Тачка гледишта (нарација)
 Тачка гледишта (уметност)